|-
| 12301 Eötvös ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12302 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12303 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12304 - ||  || 19 septembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 12305 ||  || 12 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 12306 Pebronstein ||  || 7 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 12307 || 1991 UA || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 12308 ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || 
|-
| 12309 Tommygrav ||  || 25 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12310 Londontario ||  || 29 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12311 Ingemyr ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 12312 Väte ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 12313 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 12314 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 12315 ||  || 28 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 12316 - || 1992 HG || 27 aprilie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 12317 Madicampbell ||  || 24 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12318 Kästner ||  || 30 aprilie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 12319 - || 1992 PC || 2 august 1992 ||  || 
|-
| 12320 Loschmidt ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12321 Zurakowski ||  || 4 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 12322 - || 1992 QW || 31 august 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12323 Haeckel || 1992 RX || 4 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 12324 Van Rompaey ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12325 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12326 Shirasaki || 1992 SF || 21 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 12327 Terbrüggen ||  || 21 septembrie 1992 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 12328 ||  || 26 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 12329 Liebermann ||  || 23 septembrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 12330 - ||  || 25 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 12331 - ||  || 31 octombrie 1992 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 12332 - ||  || 31 octombrie 1992 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 12333 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 12334 ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 12335 - ||  || 21 noiembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 12336 - ||  || 23 noiembrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 12337 - ||  || 24 noiembrie 1992 ||  || , 
|-
| 12338 - || 1992 XE || 14 decembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 12339 Carloo ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12340 Stalle ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12341 Calevoet ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12342 Kudohmichiko ||  || 30 ianuarie 1993 ||  || , 
|-
| 12343 Martinbeech ||  || 26 februarie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12344 - ||  || 18 martie 1993 || Hidaka || , 
|-
| 12345 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 12346 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 12347 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 12348 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 12349 || 1993 GO || 14 aprilie 1993 ||  || 
|-
| 12350 Feuchtwanger ||  || 23 aprilie 1993 ||  || F. Börngen
|-
| 12351 - || 1993 JD || 14 mai 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 12352 Jepejacobsen ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12353 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12354 Hemmerechts ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12355 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12356 Carlscheele ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12357 Toyako ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 12358 Azzurra ||  || 22 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 12359 Cajigal ||  || 22 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 12360 Unilandes ||  || 22 septembrie 1993 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 12361 - || 1993 TB || 9 octombrie 1993 ||  || 
|-
| 12362 Mumuryk ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 12363 Marinmarais ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12364 Asadagouryu ||  || 15 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12365 Yoshitoki || 1993 YD || 17 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12366 Luisapla ||  || 8 februarie 1994 ||  || 
|-
| 12367 Ourinhos ||  || 8 februarie 1994 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 12368 Mutsaers ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12369 Pirandello ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12370 Kageyasu ||  || 11 aprilie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 12371 - ||  || 14 aprilie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 12372 Kagesuke || 1994 JF || 6 mai 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
|  ||  || 15 mai 1994 || Palomar || 
|-
|  ||  || 15 mai 1994 || Palomar || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 12375 - ||  || 8 iulie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12376 - ||  || 8 iulie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 12377 - || 1994 PP || 11 august 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 12378 ||  || 15 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 12379 Thulin ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12380 Sciascia ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12381 Hugoclaus ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12382 Niagara Falls ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12383 Eboshi ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 12384 Luigimartella ||  || 10 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 12385 - || 1994 UO || 31 octombrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12386 Nikolova ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12387 Tomokofujiwara ||  || 28 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 12388 Kikunokai ||  || 1 noiembrie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12389 - || 1994 WU || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12390 - ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12391 Ecoadachi ||  || 26 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 12392 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12393 - ||  || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12394 - || 1995 BQ || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12395 Richnelson ||  || 8 februarie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 12396 - ||  || 24 februarie 1995 || Catalina Station || 
|-
| 12397 Peterbrown ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12398 Pickhardt ||  || 25 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12399 Bartolini || 1995 OD || 19 iulie 1995 ||  || , 
|-
| 12400 Katumaru ||  || 28 iulie 1995 ||  || 
|-